Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии по футболу.

Рекорд сезонной результативности принадлежит Александру Чекулаеву, который в сезоне-2011 забил 46 мячей. Чаще всего (по три раза) самым результативным игроком чемпионата становились Эдуард Элльман-Ээльма (1926, 1927, 1928), Сергей Брагин (1992, 1993, 1997) и Максим Грузнов (1994, 2001, 2006).

Лучшие бомбардиры чемпионатов 1942 и 1943 годов, проводившихся во время немецкой оккупации Эстонской ССР, неизвестны.

Ссылки 
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии на rsssf.com

Чемпионат Эстонии по футболу